Bony est un patronyme et un toponyme.

Patronyme 

 François Bony (1772-?), militaire français ;
 Guillaume Boni - ou Bony - (1529-1594), compositeur français ;
 Jacques Bony (1918-2003), artiste et peintre-verrier français ;
 Jean Bony (1908-1995), historien de l'art français ;
 Jean-François Bony (1754-1825), peintre français ;
 Jean-Yves Bony (1955-), agriculteur et homme politique français  ;
 Jean-Michel Bony (1942-), mathématicien français ;
 Joachim Bony (vers 1927-), homme politique ivoirien ;
 Marcel Bony (1926-2010), homme politique français ;
 Paul Bony (1924-), prêtre français ;
 Paul Bony (1911-1982), artiste et peintre-verrier français ;
 Wilfried Bony (1988-), footballeur ivoirien.

Toponyme 

 Bony, une commune française de l'Aisne.

 Bőny, un village hongrois.

Homonymie de patronyme